Specola ist der Name diverser historischer Sternwarten in Italien, unter anderen

 La Specola (Bologna)
 La Specola (Florenz)
 Specola di Padova
 Specola Vaticana (Vatikansternwarte).

Als Specola Domestica (Haussternwarte) wurden bis etwa 1800 größere Privatsternwarten von Astronomen bezeichnet.

Siehe auch:´
 Specula (Wachtturm)